Деление многочленов — операция деления с остатком в евклидовом кольце многочленов от одной переменной над некоторым полем. Наивный алгоритм, реализующий эту операцию, представляет собой обобщенную форму деления чисел столбиком, легко реализуемую вручную.

Для любых многочленов  и , , существуют единственные многочлены  и , такие что

 ,

причем  имеет более низкую степень, чем .

Целью алгоритмов деления многочленов является нахождение частного  и остатка  для заданных делимого  и ненулевого делителя .

Постановка задачи 
Задача о делении многочленов с остатком может быть сформулирована в следующих эквивалентных постановках.

Частное и остаток 
Многочлены  степени  и  степени , заданы своими коэффициентами. Необходимо найти частное  и остаток , такие что

Определённые таким образом многочлены  и  единственны — если допустить, что у уравнения () существует два решения  и , то

из чего следует, что либо , что также влечёт , либо степень  не меньше степени , что невозможно по определению .

Матричная постановка 
Данную задачу можно переписать в матричном виде, если считать, что даны  и , а посчитать нужно  и  такие что

Обратная тёплицева матрица 
В силу того, что , для решения задачи достаточно найти  по первым  уравнениям системы. Если рассматривать только эти уравнения, задача принимает вид

Матрица данной системы уравнений является нижнетреугольной и тёплицевой, составленной из старших коэффициентов  и нулей, а решение системы эквивалентно нахождению обратной к ней.

Обратный многочлен по модулю 
Пусть  и  — многочлены, полученные из  и  разворотом последовательности коэффициентов. Систему уравнений () можно сформулировать как
 
где , а  означает, что остатки от деления многочленов  и  на  равны. Деление многочлена  на  может быть представлено как , поэтому остаток  равен многочлену, полученному из первых  коэффициентов , то есть,
 
Если многочлены  и  известны, то , где  — обратный к  многочлен в кольце остатков по модулю . Таким образом, поиск  может быть сведён к нахождению , такого что

Данная постановка позволяет также находить обратную матрицу в системе ():

В силу произвольности многочлена , определяющего элементы , данный факт позволяет находить обратную к произвольной тёплицевой нижнетреугольной матрице.

Формальные степенные ряды 
Уравнение  можно рассматривать не только по модулю , но и как равенство в кольце формальных степенных рядов. Пусть  и  — формальные степенные ряды, совпадающие с многочленами  и . Если в таких терминах найти формальный ряд

то его коэффициенты при младших  степенях будут соответствовать искомому многочлену . Такой подход также позволяет рассмотреть задачу () как систему с бесконечно продлённой тёплицевой матрицей и бесконечно продлённым столбцом , в которой исключён столбец остатков . Решение первых  строк такой системы даст первые  коэффициентов ряда , а именно . В то же время, работа со степенными рядами в целом, при которой интерес представляют только первые  коэффициентов ряда (например, из-за ограниченности доступной памяти), эквивалентна работе с многочленами, операции над которыми производятся в кольце остатков по модулю . В частности, поиск первых  коэффициентов  эквивалентен решению уравнения .

Методы решения

Деление столбиком 
В ходе алгоритма, коэффициенты при старших степенях  последовательно зануляются за счёт вычитания из него , умноженного на некоторую степень  с коэффициентами, которые затем образуют частное . Изначально, коэффициент  определяется равным . Если разложить , то
 
С помощью замены , данное уравнение приобретает вид
 
аналогичный уравнению (). При этом -й коэффициент , по определению , равен , поэтому степень  будет меньше, чем степень . Процедура повторяется, пока степень  не станет меньше степени , что будет означать, что очередной  равен  и для него .

Пример 
Пусть  и . Для данных многочленов, деление столбиком  на  может быть записано как
 

Таким образом,
 
то есть, многочлен  — частное деления, а  — остаток.

Алгоритм Зивекинга — Кона 

В 1972 году Мальте Зивекинг предложил алгоритм для поиска решения  уравнения  при заданных  и . В 1974 году  показал, что при  алгоритм представляет собой итерацию метода Ньютона для . При таком подходе, итерация принимает вид
 
Где  обозначает производную функции  в точке . Для оценки точности алгоритма, можно оценить разность
 
из чего следует, что если  делится на  (что равносильно тому, что первые  коэффициентов  определены корректно), то  будет делиться уже на . Таким образом, при начальном условии , каждая итерация удваивает число точно определённых коэффициентов . Поэтому для вычисления  достаточно  итераций. Применение быстрого преобразования Фурье к умножению многочленов в формуле выше позволяет прийти к итоговому времени работы , что существенно улучшает оценку для обычного длинного умножения.

Пример 
Пусть  и . В силу (), необходимо найти . Обратный многочлен  ищется следующим образом:

 Начальное приближение определяется как ;
 Первое приближение определяется как ;
 Второе приближение определяется как .

В силу свойств метода Ньютона, первые  коэффициента  определены верно. Так как дальнейшие вычисления происходят по модулю , коэффициенты при более высоких степенях можно отбросить. Отсюда
 
в силу чего .

Анализ алгоритмов 
Для оценки эффективности различных методов используется  — суммарное количество операций сложения, умножения, вычитания и деления над полем комплексных чисел, которые необходимо произвести в ходе работы алгоритма. Также оценивается количество параллельных шагов, требуемых для многопроцессорной реализации алгоритма, в предположении, что каждый процессор на любом шаге может выполнять не более одной операции.

Каждая итерация алгоритма деления столбиком заключается в вычитании смещённого на некоторую величину  из , что может быть выполнено за . Так как степень , изначально равная , уменьшается, пока она не станет меньше , общее время работы алгоритма можно оценить как , где .

См. также 
 Теорема Безу
 Правило Руффини
 Базис Грёбнера

Примечания

Литература 
 
 

Многочлены
Вычислительная алгебра
Деление